Logue ist der Familienname folgender Personen:

 Christopher Logue (1926–2011), britischer Dichter
 Donal Logue (* 1966), kanadischer Schauspieler
 James Washington Logue (1863–1925), US-amerikanischer Politiker
 Jim Logue (* 1941), US-amerikanischer Eishockeyspieler 
 Joan Logue (* 1942), US-amerikanische Pionierin der Videokunst
 Lionel Logue (1880–1953), australischer Sprachtherapeut
 Michael Logue (1840–1924), irischer Geistlicher

Siehe auch:

 Loge